Az 1984. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya női 1500 méteres versenyszámát február 9-én rendezték. Az aranyérmet a keletnémet Karin Enke nyerte meg, új világcsúccsal. Magyar sportoló nem vett részt a versenyen.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új világrekord született:

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

WR: világrekord

Jegyzetek

Források 

N01500